Begnis ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Sylvestre Begnis (1903–1980), argentinischer Mediziner und Politiker 
 Giuseppe de Begnis (1793–1849), italienischer Opernsänger (Bass) und Impresario 
 Giuseppina Ronzi de Begnis (1800–1853), italienische Opernsängerin (Sopran)